Die Marsh & McLennan Apawamis Open 2005 fanden vom 5. bis 10. Januar 2005 in Rye, New York in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2004/05 und gehörte zur Kategorie 3 Star. Es war mit 30.000 US-Dollar dotiert. Die Damenkonkurrenz war Teil der WSA World Tour 2004/05 und gehörte zur Kategorie Silver 15. Das Preisgeld betrug 24.000 US-Dollar.

Vorjahressieger Karim Darwish erreichte als topgesetzter Spieler erneut das Finale und traf dort auf den an Position zwei gesetzten Jonathon Power. Power gewann das Endspiel mit 14:16, 11:5, 12:10 und 11:2 und damit den 34. Titel seiner Karriere. Bei den Damen trat die Vorjahressiegerin Linda Elriani nicht erneut an. Im Finale trafen Omneya Abdel Kawy und Vicky Botwright aufeinander. Kawy gewann die Partie mit 5:9, 9:1, 2:9, 9:7 und 9:5.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 16 Spielern, davon waren je vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden jeweils gesetzt. Wildcards wurden nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

2005
PSA World Tour 2004/05
WSA World Tour 2004/05